

Geografia 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, città del distretto di Praha-východ
Brandýs nad Orlicí, città del distretto di Ústí nad Orlicí

Persone

Variante "Brandys" 
 Kazimierz Brandys (1916-2000) – scrittore, saggista e sceneggiatore polacco